Jagsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jagsch (* 1970), österreichischer Schauspieler
 Erich Jagsch (* 1955),  österreichischer Radrennfahrer
 Marilies Jagsch (* 1984), österreichische Musikerin und Sängerin
 Peter Jagsch (* 1970), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Stefan Jagsch (* 1986), deutscher Politiker (NPD) 

Siehe auch:
 Jaksch